Maraton kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2011 roku była Kenijka Edna Kiplagat, która w Moskwie jako pierwsza kobieta w historii obroniła złoty medal w maratonie.

Terminarz

Statystyka

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord mistrzostw świata oraz najlepszy wynik na listach światowych przed rozpoczęciem mistrzostw.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie pięć zawodniczek do startu w tej konkurencji. Dodatkowo pierwszych 10 zawodniczek maratonów oznaczonych jako IAAF Gold Label z 2012 i 2013 zostało automatycznie zakwalifikowanych do startu w tej konkurencji (w ramach pięcioosobowych limitów dla każdego państwa).

Rezultaty

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Maraton kobiet